Die Vespa ET ist ein Motorroller des Herstellers Piaggio, der seine klassische Produktlinie unter dem Markennamen Vespa vertreibt.

Modellgeschichte 

Zum 50. Geburtstag der Marke Vespa brachte Piaggio 1996 die technisch fortschrittliche Vespa ET auf den Markt, die mit einem 50-cm³-Zweitaktmotor als Vespa ET2 und mit einem 50-cm³-Viertaktmotor, einem 125-cm³-Viertaktmotor oder einem 150-cm³-Viertaktmotor als Vespa ET4 erhältlich war.

Modellübersicht 

Technische Daten

Weblinks 

 vespa.de
 vespa.at
 vespa.ch

Kleinrollermodell
Motorrollermodell
ET